Gadenstätter ist der Familienname folgender Personen:

 Clemens Gadenstätter (* 1966), österreichischer Komponist und Hochschullehrer
 Lisa Gadenstätter (* 1978), österreichische Fernsehmoderatorin